Görich ist der Familienname folgender Personen:

 Johannes Görich (* 1958), deutscher Radiologe und Hochschullehrer
 Knut Görich (* 1959), deutscher Historiker
 Willi Görich (1907–1991), hessischer Landeshistoriker